Grundgebühr ist

 ein Begriff der Preispolitik, siehe Grundgebühr (Betriebswirtschaft)
 ein Gebührentatbestand der Rechtsanwaltsvergütung, siehe Grundgebühr (Kostenrecht)